University Press of Mississippi — издательство, которое спонсируется восемью государственными университетами штата Миссисипи. Было основано в 1970 году.

Университеты 
Издательство спонсируется восемью университетами Миссисипи:

 Университет им. Алкорна
 
 
 
 
 
 
 Миссисипский университет

Импринты 
Импринты издательства:

 Banner Books (классические переиздания художественной и нехудожественной литературы)
 Muscadine Books (книги о южной культуре)

Известные серии 
Известные серии прессы включают в себя:

 Американская музыкальная серия
 Серия «Народное искусство и художники»
 Большая серия комиксов художников
 Серия голливудских легенд
 Исследования в серии «Популярная культура»

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1970 году в США
Университетские издательства США
Джэксон (Миссисипи)